Bichir ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Bichir (* 1967), mexikanischer Schauspieler
 Demián Bichir (* 1963), mexikanischer Schauspieler
 Odiseo Bichir, mexikanischer Schauspieler